Die Lipton International Players Championships 1988 waren ein Tennisturnier der Damen auf Key Biscayne, Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 9. bis 27. März 1988 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert mit 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Gabriela Sabatini mit 6:1 und 6:4 gegen Chris Evert / Wendy Turnbull.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)